Сікард — князь Беневентський (832—839).
 Сікард Михайло Михайлович — український і російський скрипаль, композитор і педагог.